Сокращение CKK (латиницей) может означать:
 Чешская космическая канцелярия (, ) — чешская правительственная организация, занимающаяся поддержкой и продвижением чешских космических программ.
 CKK — код  для аэропорта города Чероки-Виллидж, Арканзас, США.
 CKK — код  для китайской авиакомпании China Cargo Airlines.

См. также 
 СКК (кириллицей)
 ЦКК